Iterlakassak bezeichnet:
 Iterlakassak (Bucht, Eqalugaarsuit Sulluat), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlakassak (Bucht, Illullip Tunua), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlakassak (Bucht, Kangerlussuaq, nördlich), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlakassak (Bucht, Kangerlussuaq, südlich), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlakassak (Bucht, Kiataasaq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlakassak (Bucht, Nutaarmiut), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlakassak (Bucht, Illorsuit), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Iterlakassak (Bucht, Nuussuaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland